Fritz Stavenhagen ist der Name folgender Personen:

* Fritz Stavenhagen (Schriftsteller) (1876–1906), deutscher Dramatiker und Erzähler
 Fritz Stavenhagen (Schauspieler) (* 1945), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher